Arnell kan som auktorsförkortning betyda:

 Hampus Wilhelm Arnell
 Sigfrid Wilhelm Arnell

Robotskapade auktorsförkortningar